Columbia Journalism Review, revista sobre periodisme de la Universitat de Colúmbia, als Estats Units
 CJR també és el codi UCI del Caja Rural-Seguros RGA, equip ciclista espanyol